Холодная Балка:
 Холодная Балка — село, относится к Беляевскому району Одесской области Украины; курорт.
  — рабочий посёлок в Горняцком районе города Макеевка Донецкой области.
  — шахта в рабочем посёлке Холодная Балка в Горняцком районе города Макеевка Донецкой области.
 «Холодная Балка» — украинский футбольный клуб из города Макеевка Донецкой области.